peut désigner :
le titre anglais de la nouvelle L'Aventure de la cuisinière de Clapham, écrite par Agatha Christie et publiée en recueil en 1974 ;
le titre anglais du téléfilm La Cuisine mystérieuse de Clapham, adapté de la nouvelle précédente et initialement diffusé en 1989 dans le cadre de la série télévisée Hercule Poirot.